Лос Пионерос има више значења:

 Лос Пионерос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пионерос, Инвернадеро Каса Верде (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пионерос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пионерос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику